World Downfall — дебютный студийный альбом американской дэт-метал-группы Terrorizer, вышедший в 1989 году на лейбле Earache Records.

Об альбоме 
World Downfall является одним из наиболее важных исторических и влиятельных грайндкор-альбомов: он демонстрирует скоростные и сильно искажённые гитарные риффы, применение бласт-бита, а также применение экстремальной разновидности вокала, известной как гроулинг.

Лирика альбома посвящена социальной несправедливости. Это, а также музыка, делает альбом подобным альбому группы Napalm Death «Scum». Обложка содержит изображение исламских террористов, ядерной электростанции, мёртвых тел и второго пришествия Иисуса Христа.

Треть песен были наработкой предыдущей группы Nausea, в которую входил вокалист Оскар Гарсиа. Альбом был выпущен в 1989 году, перед этим группа выпустила сплит с альбомом.

Сразу же после релиза участники группы Джесси Пинтадо, Давид Винсент и Петт Сандовал перешли в дэт-метал группы Napalm Death и Morbid Angel, и группа распалась вплоть до 2006 года.

Песня «Fear of Napalm» была представлена в видеоигре Grand Theft Auto: The Lost and Damned.

Список композиций 
 «After World Obliteration» — 3:30
 «Storm of Stress» — 1:28
 «Fear of Napalm» — 3:01
 «Human Prey» — 2:08
 «Corporation Pull-In» — 2:22
 «Strategic Warheads» — 1:38
 «Condemned System» — 1:22
 «Resurrection» — 2:59
 «Enslaved by Propaganda» — 2:14
 «Need to Live» — 1:17
 «Ripped to Shreds» — 2:52
 «Injustice» — 1:28
 «Whirlwind Struggle» — 2:16
 «Infestation» — 1:56
 «Dead Shall Rise» — 3:06
 «World Downfall» — 2:37

Участники записи 
 Оскар Гарсиа — вокал
 Джесси Пинтадо — гитара
 Давид Винсет — бас-гитара, вокал, продюсер
 Петт Сандовал — барабаны
 Скотт Бёрнс — инженер

Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы Terrorizer
Альбомы Earache Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Бёрнсом